

Architettura 
 Goodison Park – stadio calcistico di Liverpool

Persone 
 Ian Goodison – ex calciatore giamaicano, difensore
 John Goodison – musicista britannico
 Lara Goodison – attrice britannica
 Paul Goodison – velista britannico